Estádio GSP, no Chipre
 Walther GSP, arma de fogo 
 Georges St. Pierre, lutador de MMA

Desambiguações de siglas